Ниже представлен список матчей сборной Литвы по футболу, проведённых командой в 2000—2009 годах.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Литвы по футболу
Футбол в Литве